Quatre navires de l'United States Navy ont été nommés USS Hull :

l', un destroyer de classe Bainbridge lancé en 1902 et vendu en 1921 ;
l', un destroyer de classe Clemson lancé en 1921 et vendu en 1931 ;
l', un destroyer de classe Farragut lancé en 1934 et coulé en 1944 ;
l', un destroyer de classe Forrest Sherman lancé en 1957 et retiré du service en 1983.

Voir aussi 
  

Hull